Federico Cesi – włoski naukowiec, założyciel Accademia dei Lincei.
 Federico Cesi – włoski kardynał, biskup Todi.